Росица () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. Население составляет 404 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Росица, в состав которого входит Росица, должность кмета (старосты) исполняет Йордан Тодоров Казаков (Коалиция в составе 6 партий: Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), Демократы за сильную Болгарию(ДСБ), Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), ВМРО — Болгарское национальное движение, Земледельческий народный союз (ЗНС), Союз демократических сил(СДС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Генерал-Тошево — Димитр Михайлов Петров (Коалиция в составе 2 партий: Политическое движение социал-демократов (ПДСД), Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области